Miloš Kosanović (Servisch: Милош Косановић) (Čonoplja, 28 mei 1990) is een Servische voetballer. Hij is een verdediger en speelt sinds augustus 2019 voor Al-Jazira Club. Hij staat ook bekend als vrije trap -en penaltyspecialist.

Carrière 
Miloš Kosanović doorliep de jeugdreeksen van Radnički Sombor en FK Vojvodina. Op 17-jarige leeftijd maakte de struise verdediger de overstap naar Mladost Apatin. Daar maakte hij in het seizoen 2007/08 zijn debuut in de tweede divisie. Na drie seizoenen versierde hij een transfer naar het Poolse Cracovia. In 2012 zakte de club naar de I liga, maar een jaar later keerden Kosanović en zijn ploegmaats terug in de Ekstraklasa. In januari 2014 tekende hij een contract voor 4,5 jaar bij KV Mechelen. Na twee seizoenen vertrok hij naar Standard Luik.

Statistieken 

Servisch voetballer